Llama kan syfta på:

 La llama eterna – det spanska power metal-bandet Avalanchs debutalbum
 Llamadjur